Face-off, een term in het ijshockey.
 Face-Off (Beverly Hills, 90210), televisieaflevering.
 Face Off (Breaking Bad), televisieaflevering.
 Face-Off (1971), een Canadese film uit 1971
 Face/Off, Amerikaanse film uit 1997.
 Invertigo (Kings Island) (oorspronkelijk Face/Off), een achtbaan in het Amerikaanse attractiepark Kings Island
 Face Off!, computerspel uit 1987.
 Face Off (Bow Wow), muziekalbum van Bow Wow.